Peter Taylor peut désigner :
 Peter Alfred Taylor (1819-1891), homme politique britannique ;
 Peter Taylor (1917-1994), un écrivain américain ;
 Peter Taylor (1922-1997), un monteur anglais ;
 Peter Taylor (1926-2011), un botaniste britannique ;
 Peter Taylor (1984-), un rameur néo-zélandais ;
 Peter Taylor (1928-1990), un footballeur et manager anglais ;
 Peter Taylor (1953-), un footballeur et manager anglais.